Trummerbach steht für folgende Gewässer:

 Trummerbach (Krennachbach), rechter Zufluss des Krennachbachs bei Krennach, Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Trummerbach (Mur), linker Zufluss der Mur bei Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark